Adilabad (dystrykt) – dystrykt w indyjskim stanie Telangana
 Adilabad (miasto) – miasto w indyjskim stanie Telangana, stolica dystryktu

Zobacz też